Herman I – margrabia Miśni 1009–1031
 Herman I – margrabia Werony 1061–1074
 Herman I – landgraf Turyngii 1190–1217